Da temporada 2007/2008 até a de 2016/2017, a equipe do  disputou partidas internacionais em torneios oficiais e amistosos. Entre as competições oficiais continentais, destacam-se a Liga das Américas e a Liga Sul-Americana de Basquete, ambas conquistadas pela equipe brasiliense. O retrospecto de Brasília é positivo, com 56 vitórias e 38 derrotas .

Títulos Continentais 

 Liga das Américas: 2008-09
Finalista: 2012 e 2013 

12px  Liga Sulamericana de Clubes: 2010, 2013 e 2015
Vice-campeão: 2012
Finalista: 2007-08 e 2011

Retrospecto

Ver também 
 Retrospecto de Brasília contra equipes nacionais

Ligações externas 
 Página Oficial na Liga Nacional de Basquete
 Vídeos de Competições Nacionais e Internacionais na Rede Globo e Sportv

Instituto Viver Basquetebol
Listas de basquetebol do Brasil
Listas do Distrito Federal (Brasil)